Рафаэлито Манинанг () — филиппинский шахматист, международный мастер (1981). Тренер ФИДЕ (2004).

В составе национальной сборной участник 25-й Олимпиады (1982) в Люцерне и 4-х командных чемпионатов Азии (1974—1981).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин